Raport může být:

 vojenské nebo úřední hlášení – přeneseně též podávání hlášení o nějaké skutečnosti
 starší výraz pro spojení nebo vztah 
 raport (psychologie) – při hypnóze se může jednat o spojení mezi hypnotizérem a hypnotizovanou osobou
 raport (ornament) – výtvarný pojem označující opakující se ornament nějaké výzdoby